Stade Brestois is een Franse voetbalclub uit de stad Brest in het departement Finistère. De clubkleuren zijn rood en wit en de club speelt in het stadion Francis-Le-Blé met een capaciteit van 15 000.

De club werd op 26 juni 1950 opgericht na een fusie tussen vijf clubs, waaronder L'Armoricaine de Brest. In 1982 werd de club omgedoopt in Brest Armorique Football Club en in 1991 werd de club heropgericht als Stade Brestois 29.

De club speelde in de eerste klasse in 1979/80, 1981/88 en 1989/91. Na de degradatie uit 1ste volgde onmiddellijk ook de degradatie uit tweede. Pas in het seizoen 2004/05 keerde de club terug naar de tweede klasse, nadat Stade Brestois in het voorafgaande seizoen onder leiding van trainer-coach Albert Rust als tweede was geëindigd in de Championnat National, op drie punten van Stade de Reims. Na een afwezigheid van negentien jaar maakte de club een rentree in de hoogste klasse in 2010. Na een zestiende en een vijftiende plaats werd de club laatste in 2012/13 en degradeerde opnieuw naar de op een na hoogste klasse in het Franse profvoetbal.
Na een tweede plaats in 2018/19 heroverde Stade Brestois, mede dankzij de 27 goals van topscorer Gaëtan Charbonnier, weer een plek in de Ligue 1.

Eindklasseringen

Bekende (ex-)spelers 
  Adama Ba
  Eden Ben Basat
  Charlison Benschop
  Marco Bizot
  Kamel Chafni
  Pascal Dupraz
  Steeve Elana
  Bernard Lama
  Olivier Guégan
  Paul Le Guen
  Willem Letemahulu
  Claude Makélélé
  Bernard Mendy
  Franck Ribéry
  Nolan Roux
  Alexis Thébaux
  Bertin Tomou
  Alain Traoré

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website

Brest
Brestois
Sport in Finistère
Sportclub in Bretagne